International Lawn Tennis Challenge 1933 je bil osemindvajseti teniški turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Južna Amerika

Finale

Evropski del

Finale

Kvalifikacije

Mednarodni del

Challenge

1933 v športu
1933